Сыновья Бога — второстепенные персонажи библейской книги Бытия.
  — термин и титул, встречающийся у многих народов и во многих религиях.
 Сыновья Бога — обитатели земли наряду с «сыновьями людей»; персонажи книг венгерской писательницы-духовидца Элизабет Хейч (; 1897—1994).

См. также 
 Дети Бога
 Дети Божии
 Сын Божий (значения)
 Сын человека — обозначение человечества вообще в противоположность нечеловеческому, сверхчеловеческому

Примечания